Bataille de Beer-Sheva (1917)
 Bataille de Beer-Sheva (1948)